È la prima edizione del torneo.

In finale Dar'ja Astachova e Andreea Roșca hanno sconfitto Réka Luca Jani e Panna Udvardy con il punteggio di 7-5, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Anastasia Dețiuc /  Elixane Lechemia (quarti di finale)
  Angelina Gabueva /  Anastasija Zacharova (semifinale)

  Beatrice Gumulya /  Olivia Tjandramulia (quarti di finale) 
  Réka Luca Jani /  Panna Udvardy (finale)

Wildcard 

  Daria Munteanu /  Catrinel Onciulescu (primo turno)

Protected ranking 

  Hsieh Yu-chieh /  Lu Jingjing (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2022